Anguera kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Anguera (ort), Bahia, 
 Anguera (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar